Dénes Sándor (1880–1944) újságíró
 Dénes Sándor (1957) politikus, tanár, Nagykanizsa polgármestere (2014–)